Басевич — славянская фамилия.
 Басевич, Аида Иссахаровна (1905—1995) — советская и российская анархистка.
 Басевич, Казимира Константиновна (1898—1973) — советская преподавательница и коллекционер искусства.
 Басевич, Мирослав (1958—2022) — польский милиционер и полицейский, профсоюзный и общественный деятель, активист антикоммунистической оппозиции.